Baso (geslacht), een insectengeslacht van hooiwagens
 Baso (Indonesië), een onderdistrict in Indonesië